IP kan syfta på:

 Idrottsplats, även kallad idrottspark – plats där man utövar sport/idrott
 Immaterialrätt – det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom (från engelska Intellectual Property)
 Impulsprojektil – militär benämning på hylslös ammunition.
 Innings pitched – en statistisk kategori i baseboll
 Intercom Profile – protokoll som ger stöd för walkie-talkie-liknande funktioner via Bluetooth, se Intercom Profile
 Internet Protocol – kommunikationsprotokoll som används i nätverksskiktet för överföring av information på Internet
 Ip – kinesiskt (kantonesiskt) efternamn, en variant av Ye (namn)
 Ip, Sălaj – en kommun i județ Sălaj i Rumänien
 IP-adress – nummer som används som adress på Internet
 IP-avtal – ett immaterialrättsligt avtal som ofta skrivs mellan samarbetsparter när utvecklings- eller forskningssamarbete påbörjas
 IP core – (även IP-block), återanvändbara programbyggblock, ofta använda i elektronikkonstruktion med immaterialrätt, se ASIC
 IP-klass – klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning
 Isoelektrisk punkt (Ip) – det pH-värde där ett ämnes nettoladdning är noll